Iglsbach heißen ein Ort und ein Gewässer:
 Iglsbach (Gemeinde Hüttau), Ortschaft von Hüttau im Fritztal, Bezirk St. Johann, Land Salzburg
 Iglsbach (Fritzbach), Bach vom Hochgründeck zum Fritzbach bei Hüttau, Salzburg

Siehe auch:
 Igelsbach